Glenview puede referirse a los siguientes lugares:
 Municipio de Glenview (Dakota del Norte)
 Glenview (condado de Cook, Illinois)
 Glenview (Kentucky)